Тауншип ( — «посёлок, городок, селение») — административно-территориальная единица в ряде англоговорящих стран:
 Тауншип () — в Англии.
 Тауншип — в США административно-территориальная единица третьего уровня.
 Тауншип () — в Канаде.
 Тауншип () — крупный посёлок с чернокожим населением, расположенный в ЮАР.